Stati Uniti d'America
Gordonville – città della Contea di Lowndes, Alabama
Gordonville – villaggio della Contea di Cape Girardeau, Missouri